Das Wort Manubrium bezeichnet

den Registerzug bei der Orgel
den Magenstiel der typischen Qualle
in der Säugetieranatomie den Griff des Brustbeins
im Ohr der Säugetiere den Hammergriff, siehe Hammer (Anatomie)
den Stiel der Sprunggabel von Springschwänzen